Franciaország
Sant’Andréa-di-Bozio, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Sant’Andréa-di-Cotone, település Franciaországban, Haute-Corse megyében
Sant’Andréa-d’Orcino, település Franciaországban, Corse-du-Sud megyében

 Olaszország
Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, község Olaszországban, Calabria régióban, Catanzaro megyében
Sant’Andrea Frius, település Olaszországban, Szardínia régióban, Cagliari megyében
Sant’Andrea del Garigliano, település Olaszországban, Lazio régióban, Frosinone megyében
Sant’Andrea delle Dame, templom Nápolyban